Му́ром:
 Муром — город во Владимирской области России.
 Муром — село в Шебекинском районе Белгородской области России.
 Муром — река в Белгородской области России и Харьковской области Украины, левый приток реки Харьков.
 Муром — река в Карелии, впадает в Выгозеро.
 «Муром» — футбольный клуб из города Муром.
 «Муром» — женская волейбольная команда.
 Муром I − железнодорожная станция Муромского отделения Горьковской железной дороги в городе Муроме Владимирской области.
 (10347) Муром − малая планета Солнечной системы.

См. также 
 Мурома (значения)
 Муромец (значения)